F 218 steht für:
 Brommy (F 218), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Mecklenburg-Vorpommern (F 218), eine Fregatte der Deutschen Marine

F218